Olosega ist:

 der östliche Teil der Doppelinsel Ofu-Olosega in Amerikanisch-Samoa
 ein Dorf auf Ofu-Olosega, siehe Olosega (Ofu-Olosega)
 der samoanische Name der Insel Swains Island, umstritten zwischen Amerikanisch-Samoa und Tokelau